Dee Palmer, Brits keybordspeler
 David R. Palmer, Amerikaans sciencefictionschrijver
 David Palmer (American football), voormalig NFL-wide receiver
 David Palmer (honkbal), een honkbalpitcher
 David Palmer (squashspeler) een professioneel squashspeler
 David Palmer (zanger), Amerikaans zanger en liedjesschrijver
 David Palmer (drummer), een Britse musicus spelend in de band ABC
 David Palmer (voetballer), een Canadees voetballer
 Dave Palmer (keybordspeler), keybordspeler van Earl Harvin Trio
 David Palmer (personage), Amerikaans president in de televisieserie 24.
 David A. Palmer Productions, een videospeluitgever